Пьер Руи Шарль Жоре (; —) — французский филолог и историк литературы. 

Профессор иностранной литературы в Экс-ан-Провансе. Главные сочинения: «Herder et la renaissance littéraire en Allemagne au XVIII siècle» (1875); «La littérature allemande du XVIII siècle dans ses rapports avec la lit térature fr. et avec la littérature anglaise» (1876); «Essai sur le patois normand du Bessin» (1881), «Des rapports intellectuels et littéraires de la France avec l’Allemagne avant 1789» (1885).

Примечания

Литература 
 

Историки Франции
Филологи Франции
Историки по алфавиту